Nieuwe Delft (gracht), een historische gracht in Delft
 D.S.V. Nieuwe Delft, een Delftse studentenvereniging